L'Open de Houston de squash 2015 est l'édition 2015 de l'Open de Houston de squash qui se déroule du 28 avril au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Thoboki Mohohlo.

Le finaliste de l'édition précédente Mazen Hesham remporte la finale en s'imposant face à Adrian Grant.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2015
Sport aux États-Unis en avril 2015
Sport aux États-Unis en mai 2015
Squash en 2015